Zimbardo ist der Familienname von:

Philip Zimbardo (* 1933), US-amerikanischer Psychologe
Simon Zimbardo (* 1971), deutscher Schlagzeuger und Musikpädagoge